

Politica
 Jesse W. "Jess" Smith (1871-1923), politico statunitense

Sport
 Jesse Aaron Smith (n. 1983), pallanuotista statunitense
 Jesse Jay Smith (n.1982), cestista statunitense